Morbus Köhler bezeichnet folgende Krankheiten:

 Morbus Köhler I, die aseptische Knochennekrose des Kahnbeins der Fußwurzel, siehe Morbus Köhler-Albau
 Morbus Köhler II, die aseptische Knochennekrose eines Mittelfußköpfchens, siehe Morbus Köhler-Freiberg